

Codici 
 plg – codice ISO 639-3 della lingua pilagá

Mineralogia 
 Plg – abbreviazione di palygorskite

Note